Eine Betriebskrankenkasse ist eine Krankenkasse, die (ursprünglich) nur für die Beschäftigten eines Betriebs errichtet war:
 Betriebskrankenkasse (Deutschland)
 Betriebskrankenkasse (Österreich)